В данном списке представлены работы американской актрисы театра и кино Таллулы Бэнкхед (31.01.1902 — 12.12.1968).

На Бродвее

В кино

На телевидении

На радио

Фильмографии актрис
Фильмографии США